Александр Аргутинский-Долгоруков:
 Аргутинский-Долгоруков, Александр Иванович (? — 10.07.1882) — князь, генерал-майор (1882).
 Аргутинский-Долгоруков, Александр Михайлович
 Аргутинский-Долгоруков, Александр Романович (1831—1886) — князь, генерал-майор (1882).